Dida, Nelson de Jesus Silva (Irará, Bahia, 1973. október 7. –) brazil válogatott labdarúgó, kapus. A 2002-es világbajnokságon győztes válogatott keretének tagja. 2003-ban az AC Milan csapatával UEFA-bajnokok ligája-győztes.

Pályafutása
Felnőtt profi pályafutása a brazil Vitória, Cruzeiro és Corinthians csapataiban indult. Európában először a svájci FC Luganóhoz szerződött.

Gyakran nevezik szabadrúgás-specialistának, mert természetes érzéke van hozzá, hogy kulcspillanatokban büntetőket hárítson. Ez a képessége már akkor feltűnt, amikor a Cruzeiróban játszott. Ez felkeltette az AC Milan érdeklődését is, de miután a Bajnokok Ligája sorozatban a Leeds United ellen hibázott, kölcsönben hazaküldték a 195 centiméteres óriást. A Corinthians ennek nagyon örült, de a következő évben Dida már újra a Milanban játszott.

2005. április 12-én a nagy hazai rivális Internazionale elleni Bajnokok Ligája találkozón a nézőtérről megdobták Didát, akit ezután könnyű sérülésekkel kezeltek. Az incidens után úgy felforrósodott a hangulat a San Siro stadionban, hogy Markus Merk bíró kénytelen volt idő előtt lefújni a meccset.

2012-ben visszatért a labdarúgásba, a brazil első osztály egyik újoncához, a Portuguesához igazolt. Jórészt a védéseinek köszönhetően bennmaradtak.

2013-ban szerződött a Grêmio csapatához, majd a szezon végeztével az Internacional együttesénél folytatta pályafutását.Innen is vonult vissza 2015-ben.

Sikerei, díjai 
 Cruzeiro
 Brazil kupagyőztes: 1996
 Libertadores kupagyőztes: 1997

 Corinthians
 Brazil bajnok: 1999

 AC Milan
 Olasz bajnok: 2003-04
 Olasz kupagyőztes: 2003
 Bajnokok Ligája-győztes: 2002-03, 2006–2007
 UEFA-szuperkupa-győztes: 2003, 2007
 Klubvilágbajnok: 2000, 2007

 Brazília
 U20-as világbajnok: 1993
 Copa América-győztes: 1999
 Konföderációs kupagyőztes: 1997, 2005
 Világbajnok: 2002

Statisztikái

Klubokban

A válogatottban

Források 
 
 

1973-ban született személyek
Élő személyek
Brazil labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Cruzeiro labdarúgói
A Corinthians labdarúgói
A Milan labdarúgói
Világbajnok labdarúgók
Az 1998-as világbajnokság labdarúgói
A 2002-es világbajnokság labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
Brazil olimpiai bronzérmesek
A Lugano labdarúgói
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
A Serie A labdarúgói